Венізе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 70 км на північ від Безансона, 27 км на північний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 64 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 148,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Венізе на сайті французького Національного інституту географії 
 Венізе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Венізе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Венізе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Венізе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона